Les mots obtusus, obtusa et obtusum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif ou d'un participe passé latin signifiant « émoussé, affaibli » ou « stupide, hébété ». Les mots obtusatus, obtusata et obtusatum sont des variantes en latin moderne, de même sens.

En taxonomie, les mots obtusus, obtusa, obtusum, obtusatus, obtusata et obtusatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : obtusus, obtusa, obtusum, obtusatus, obtusata, obtusatum.

Notes et références 

Épithète spécifique